Алекса́ндр Рубцо́в:
 Рубцов, Александр Александрович (1884—1949) — живописец, график, публицист.
 Рубцов, Александр Григорьевич (1910—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Рубцов, Александр Ильич (1886—1972) — Герой Социалистического Труда.